Plaatsen in Bulgarije

Ezerovo (Plovdiv), een dorp in de gemeente Parvomaj, oblast Plovdiv
Ezerovo (Varna), een dorp in de gemeente Beloslav, oblast Varna